CKVD-FM est une station de radio privée, propriété de Le5 Communication une société Franco Ontarienne, desservant Vaudreuil-Soulanges, l'Ouest de l'île de Montréal, Valleyfield, Beauharnois et Châteauguay. 

Fondée en  par Yves Sauvé, elle diffuse depuis Vaudreuil-Dorion sur la fréquence 100,1 FM. A l’origine les lettres d’appel était CJVD.En mars 2023 le CRTC autorise la vente à Le5 Communication, la station devient CKVD FM le 1 mars 2023. 

Slogan: MON SON MA REGION

Site officiel Internet de CKVD-FM: ckvdfm.com

Lien externe 
 

Station de radio au Québec
Station de radio fondée en 2008